Eastman může být:

 Eastman (Georgie) – město v okrese Dodge County ve státě Georgie ve Spojených státech amerických

příjmení
 George Eastman (1854–1932) – americký podnikatel a vynálezce, zakladatel firmy Kodak
 Rodney Eastman (* 1967) – kanadský herec a hudebník